Lipa (gromada w powiecie jaworskim)
 Lipa (gromada w powiecie koneckim)
 Lipa (gromada w powiecie kraśnickim)
 Lipa (gromada w powiecie przasnyskim)
 Lipa (gromada w powiecie przemyskim)

także:
 Lipa Miklas (gromada) (powiat iłżecki/lipski)